Фэ́рли () — английская фамилия. Известные носители:

 Фэрли, Баркер (1887—1986) — англоканадский писатель и художник.
 Фэрли, Калеб (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Фэрли, Мишель (род. 1964) — североирландская актриса.
 Фэрли, Рон (1938—2019) — американский бейсболист и спортивный комментатор.